Miejscowości w USA:
 Hicksville – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Hicksville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Defiance
Gminy w USA:
 Hicksville (ang. Hicksville Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Phillips
 Hicksville (ang. Hicksville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Defiance